Кошачья лапа — верёвочный узел для крепления троса к грузовому гаку так, чтобы выбрать запас избыточной длины.
 Кошачья лапа (NGC 6334) — эмиссионная туманность в созвездии Скорпион.
 «Кошачья лапа» — седьмой эпизод второго сезона американского научно-фантастического телесериала «Звёздный путь».

См. также 
 Кошачьи лапки